Dzamba peut être :
 le dzamba ou nzamba, un dialecte du kikongo, une langue bantoue ;
 le dzamba ou zamba, une langue bantoue ;
 un nom de famille slave